Een agens is een werkende oorzaak of kracht. De term kan verwijzen naar:

 Agens (stof), een werkzame stof, in scheikundige of medische zin
 Agens (taalkunde), benaming voor het argument dat actief handelt